Az 2002-es Tippeligaen volt az 58. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenhetedjére.

Tabella

Osztályozó 
A Brann csapata nyert 2–1-es összesítéssel a Sandefjord ellen.

Eredmények
 1. mérkőzés: Sandefjord 0–0 Brann
 2. mérkőzés: Brann 2–1 Sandefjord

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok